Het ATP-toernooi van Rotterdam 2017, met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament, was de 45e editie van het ATP-toernooi van Rotterdam. Het werd gehouden van 13 tot en met 19 februari 2017 in het evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 2017 trok 113.837 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdediger in het enkelspel was de Slowaak Martin Kližan. Hij verloor in de kwartfinales van de Tsjech Tomáš Berdych. Het toernooi werd gewonnen door de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Hij versloeg David Goffin in de finale met 4-6, 6-4, 6-1.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigers in het dubbelspel zijn de Canadees Vasek Pospisil en de Fransman Nicolas Mahut. Pospisil besloot dit jaar niet deel te nemen. Mahut speelt aan de zijde van zijn landgenoot Pierre-Hugues Herbert - ze vormen samen het eerste reekshoofd. Ze haalden de halve finale waar ze verloren van Ivan Dodig en Marcel Granollers. Deze laatste wonnen uiteindelijk ook het toernooi.

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2017
Rotterdam